Caradrina gilva är en fjärilsart som beskrevs av Donzel 1837. Caradrina gilva ingår i släktet Caradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
gilva